Evropsko poveljstvo Združenih držav (angleško United States European Command; kratica USEUCOM) je poveljstvo, ki usmerja in vodi vse ameriške oborožene sile v Evropi, Aziji in na Bližnjem vzhodu (93 držav).

Zgodovina 

Poveljstvo je bilo ustanovljeno 1. avgusta 1952.

Glej tudi 
 CDRUSEUCOM, SACEUR

Zunanje povezave 

 Uradna stran USEUCOM 

Poveljstva Oboroženih sil ZDA